Nicolae Romanov se poate referi la:
 Nicolae I al Rusiei (1796–1855), al treilea fiu al Țarului Pavel I & Țarinei Maria Fedorovna; fratele mai mic al Țarului Alexandru I
 Nicolae Alexandrovici (1843–65), fiul cel mare al împăratului Alexandru al II-lea și al Țarinei Maria Alexandrovna; nepot al împăratului Nicolae I
 Nicolae al II-lea al Rusiei (1868–1918), fiul cel mare al împăratului Alexandru al III-lea și al Țarinei Maria Fedorovna, strănepot al împăratului Nicolae I
 Marele Duce Nicolae Constantinovici al Rusiei (1850–1918), fiul cel mare al Marelui Duce Constantin Nicolaievici & Alexandra Josifovna de Saxa-Altenburg
 Marele Duce Nicolae Nicolaevici al Rusiei (1831-1891), al treilea fiu al împăratului Nicolae I și al Țarinei Alexandra Fedorovna
 Marele Duce Nicolae Nicolaevici al Rusiei (1856–1929), fiu al Marelui Duce Nicolae Nicolaievici & Alexandra Petrovna de Oldenburg
 Marele Duce Nicolae Mihailovici al Rusiei (1859–1919), fiul cel mare al Marelui Duce Mihail Nicolaievici și Olga Fedorovna de Baden
 Nicolae Romanovici Romanov (1922-2014), deținătorul titlului Prințul Nicolae al Rusiei